Saint-Amand (Creuse)
 Saint-Amand (Mancha)
 Saint-Amand (Pas-de-Calais)

Desambiguações de topônimos